Feger ist

 ein Synonym für Besen

Feger ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Feger (1920–2010), Oberbürgermeister der Stadt Leutkirch im Allgäu
 Otto Feger (1905–1968), deutscher Historiker und Archivar
 Placidus Feger (1804–1882), österreichischer Benediktiner
 Robert Feger (1918–1987), deutscher Klassischer Philologe und Bibliothekar
 Stephan Franz Feger (oder Fegerl; 1793–1841), österreichischer Komponist